Секретный агент:

 Агент (спецслужбы)
 «Секретный агент» — шпионский роман Джозефа Конрада, опубликованный в 1907 году.

Фильмы 
 «Секретный агент» — фильм Альфреда Хичкока 1936 года.
 «Секретный агент» — британский фильм 1996 года по мотивам романа Джозефа Конрада.
 «Секретный агент» — южнокорейский исторический фильм 2016 года.
 «Секретный агент» — британский боевик режиссёра Майкла Эптеда 2017 года.

См. также 
 «Тайный агент» — гонконгский фильм 1995 года.